Яковлев, Николай Иванович:
 Яковлев, Николай Иванович (1908—1988) — партийный деятель, председатель Смоленского облисполкома.
 Яковлев, Николай Иванович (1883—1949) — горный инженер, конструктор, музыковед.